Fátima Lopes (estilista) — estilista portuguesa
 Fátima Lopes (apresentadora) — apresentadora de televisão portuguesa

Desambiguações de antropônimos